

Селище міського типу:
 Нові Санжари — селище міського типу Полтавського району  Полтавської області (до 2020 року — адміністративний центр Новосанжарського району)

Залізниця:
 Нові Санжари — проміжна залізнична станція 3-го класу Полтавської дирекції Південної залізниці, у селі Руденківка Полтавського району

Медичний центр:
 «Нові Санжари» — медичний центр Міністерства внутрішніх справ України, у селищі міського типу Нові Санжари Полтавській області

Див. також 
 Санжари (значення)